Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Nazarenko – ukraiński piłkarz
 Dmytro Nazarenko – ukraiński piłkarz
 Olesýa Nazarenko – turkmeńska judoczka i zapaśniczka 
 Ołeksandr Nazarenko – ukraiński piłkarz
 Serhij Nazarenko – ukraiński piłkarz